Шербан Папакостя е румънски историк, пълноправен член на Румънската академия. От 1995 година е член на Лигурийската академия на науките и литературата в Генуа.

Биография 
Шербан Папакостя е роден на 25 юни 1928 година в Букурещ. Син е на юриста Петру Папакостя, потомък на семейството от арумънски произход на Гушу Папакостя, основател на първото арумънско училище в Македония.

Завършва гимназията „Димитрий Кантемир“ в родния си град (1946), а след това Факултета по история и география на Букурещкия университет (1950). Получава титлата „доктор по история“ в 1968 година с дисертация на тема „Олтения под австрийците (1718 – 1739)“, наградена три години по-късно от Румънската академия.

Между 1990 и 2001 година е директор на Института по история „Николае Йорга“ в Букурещ. От 1990 г. е член-кореспондент на Румънската академия.

През комунистическия период е депортиран в трудов лагер на канала Дунав – Черно море. Братовчед е на писателя Винтила Хория .

Умира на 6 април 2018 година в Букурещ.

Родословие

Трудове 

 Un episode de la rivalité polono-hongroise au XVe siècle: l'expedition de Matia Corvin en Moldovie (1467) à la lumière d'une nouvelle source, в: Revue Roumaine d'Histoire VIII (1969), p. 967-979.
 Românii în secolul al XIII-lea între Cruciată și Imperiul Mongol, Editura Enciclopedică, București, 1993
 Între cruciadă și Imperiul Mongol, Ștefan cel Mare domn al Moldovei, Românii în secolul Xlll, 1995
 Geneza statului în evul mediu românesc“ (1988, reeditată în 1999),
 Geneza statului în evul mediu românesc, Editura Corint, București, 1999
 La Mer Noire, Carrefour des civilisations, 2006

Награди 
 Национален орден „Звезда на Румъния“ в ранг офицер, 1 декември 2017 година.

Бележки

Външни препратки 
 Membrii Academiei Române din 1866 până în prezent - П
 Şerban Papacostea на memoria.ro

Интервюта
 Istoriografia contemporana intre fragmentar si intreg. Interviu cu Serban PAPACOSTEA, Raluca Alexandrescu, Observator cultural - numărul 12, mai 2000
 Monarhia a însemnat cea mai rapidă adaptare la civilizația modernă , 30 iulie 2013, Șerban Papacostea, Revista 22
 Interviu cu Șerban Papacostea, istoric: „L-am văzut pe Hitler de la 10 metri distanță!“, 3 august 2013, Laurențiu Ungureanu, Adevărul

Хронисти на кръстоносните походи
Починали в Букурещ
Румънски историци
Арумъни
По произход от Маловище
Родени в Букурещ